Laserpitium gallecicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Carmichael Lacaita. Laserpitium gallecicum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
gallecicum